Il doppio del BMW Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Petr Luxa e Radek Štěpánek erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Tomáš Cibulec e Pavel Vízner.

Wayne Black e Kevin Ullyett hanno battuto in finale 6–3, 7–5 Joshua Eagle e Jared Palmer.

Teste di serie
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (campioni)
 Joshua Eagle /  Jared Palmer (finale)
 Tomáš Cibulec /  Pavel Vízner (semifinali)
 Evgenij Kafel'nikov /  David Prinosil (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2003
ATP Tour 2003